Az 1936–1937-es Nationalliga volt a 40. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lausanne Sports volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében kilencedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság